Termenul „Hanso” se poate referi la:

„Hanso Schotanus à Steringa Idzerda” (1885-1944) a fost un inginer olandez, pionier în radiotehnică. 
Lost (serial) un film serial american în care joacă un rol important Fundația Hanso
Mitologia Lost